Лабунский — фамилия:

 Лабунский, Леонид Вячеславович (1934—2014) — советский и российский учёный.
 Лабунский, Михаил Степанович (1923—?) — советский футболист.

См. также 
 Лабунская
 Лабенский